Albumy numer jeden w roku 1993 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 1993 (Węgry)